Cinema
Kiss Me Again (1925), filme mudo de Ernest Lubitsch
Kiss Me Again (1931), com Walter Pigeon
Kiss Me Again (2006), com Jeremy London

Desambiguações de cinema